Kirovske () je jméno několika ukrajinských sídel:
 Kirovske – město v Doněcké oblasti

sídla městského typu
 Kirovske (Krym) – v Autonomní republice Krym
 Kirovske (sídlo městského typu) – v Dněpropetrovské oblasti

viz též
 Kirovský rajón